Ускопље може да се односи на:
 Ускопље (Конавле), насеље у општини Конавле, у Далмацији, Република Хрватска
 Ускопље (Равно), насеље у општини Равно, Босна и Херцеговина
 Ускопље (жупа), жупа у средњовековној Босни

или

 Горњи Вакуф-Ускопље, насеље и општина у југозападном делу Босне и Херцеговине. Ускопље је алтернативно име за ово насеље које користе Хрвати, после грађанског рата у БиХ 1992. године.